Rezultati Amaterskega prvenstva Francije 1938 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Simone Mathieu je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Simone Mathieu (prvakinja)
  Nancy Wynne (tretji krog)
  Sylvia Henrotin (četrtfinale)
  Valerie Scott (drugi krog)
  Arlette Halff (polfinale)
  Nelly Hopman (tretji krog)
  Rollin Couquerque (polfinale)
  Esther Hein-Mueller (drugi krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

3. del

4. del

Viri 
 

Ženske posamično
1938